Firestar è un personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics, è una mutante compagna di liceo di Peter Parker.

Biografia

Compagni di scuola
Liz è una ragazza alquanto frivola che frequenta la Midtown High School assieme a Peter, Mary Jane e Kong; durante un'uscita al centro commerciale con i suoi compagni incontra gli X-Men e palesa i suoi sentimenti antimutanti, in seguito, partecipa ad una festa che viene interrotta dalle bravate di un giovane mutante esibizionista. Dopo la morte di Gwen Stacy, viene coinvolta in una baruffa con Peter, Mary Jane, Kong e Flash e finisce in punizione, successivamente, quando Johnny Storm comincia a frequentare il loro liceo chiede a MJ di presentarglielo ma inavvertitamente il ragazzo prende fuoco e Liz, spaventata, fugge, in seguito, sarà lei a fare da ruffiana per l'amica con il giovane Mark Raxton.

La peggior paura
Quando Kitty Pryde è ammessa nella loro classe la sua avversione verso i geneticamente diversi ricompare, paradossalmente, durante la riappacificazione con la Torcia Umana, scopre di essere una mutante e di avere poteri simili a Johnny, Magneto cerca di arruolarla nella sua Confraternita dei Mutanti Malvagi, come favore al vero padre della ragazza, Blob, ma Liz, consigliata da Peter, che le rivela la sua identità, e dall'Uomo Ghiaccio, sceglie di seguire gli X-Men. Tra le file del team mutante, affronta gli Alpha Flight e gli X-Men ribelli guidati da Colosso e incontra i Fantastici Quattro.

Dopo Ultimatum
Dopo l'ultimatum di Magneto alla Terra, combatte l'esercito antimutante di William Stryker per poi lasciare gli X-Men e trasferirsi con la madre ed il fratellastro Teddy a Costa Verde, dove iniziano una nuova vita con l'eredità lasciata loro da Blob, la pacchia però è di breve durata e, dopo essere stata costretta ad usare i suoi poteri in pubblico, Liz decide di unirsi al gruppo Ultimate X guidato da Karen Grant, identità fittizia di Jean Grey, al cui seguito affronterà la nuova Confraternita dei Mutanti Malvagi in cui milita anche il fratello. Durante una missione nel Sud-Est Asiatico al fianco di Occhio di Falco affrontano il Popolo, un esercito di superesseri che, al di là di tutte le aspettative, offre ai giovani mutanti un rifugio che loro accettano abbandonando Ultimate X e divenendo Runaways; l'idillio all'interno del team dura poco, a causa delle manie di controllo di Jean, e Liz e gli altri membri fuggono per unirsi ai mutanti di Utopia. Alla sua ultima apparizione, Liz si reca a Forest Hills per celebrare il primo anniversario della morte di Peter Parker.

Poteri e abilità
Liz è una mutante in grado di proiettare fiamme dal proprio corpo, i suoi poteri le permettono anche di volare.

Note 

Studenti immaginari
Mutanti Ultimate Marvel